Karet může znamenat:

 karet – kurzor polohy znaku
 karet (כָּרֵת) – trest vyhoštění z židovské obce